Aleksandr Aleksandrovitch Avtsine - en russe :  (Aleksandr Aleksandrovič Avcin) et en anglais :  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière de joueur 
Formé au HK Dinamo Moscou, il est repêché en , en  au total par les Canadiens de Montréal au cours du repêchage d'entrée 2009 dans la Ligue nationale de hockey. En 2009, il débute avec le Dinamo dans la Ligue continentale de hockey. Le , il inscrit son premier but en professionnel contre le Neftekhimik Nijnekamsk au cours d'une victoire 4-0.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || 26|| 7|| 11|| 18|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || 76|| 56|| 54|| 110|| 130|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Moscou|| KHL || 30|| 3|| 6|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || MHK Dinamo || MHL || 12|| 4|| 5|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 58|| 5|| 15|| 20|| 22|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 63|| 6|| 8|| 14|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 15|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Admiral Vladivostok || KHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HK Lipetsk || VHL || 9|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Dizel Penza || VHL|| 49|| 11|| 7|| 18|| 38|| 13|| 6|| 1|| 7|| 8
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 18|| 1|| 1|| 2|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2015-2016|| Dinamo Balachikha || VHL|| 8|| 2|| 2|| 4|| 2|| 10|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| 2016-2017 || Dinamo Balachikha || VHL || 10|| 3|| 5|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Severstal Tcherepovets || KHL ||38 || 2 || 1 || 3 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 44 ||12 || 3 || 15 || 8 ||	5 || 0 || 1 || 1 ||2
|-
|2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||20 ||1 ||2 ||3 || 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| CSK VVS Samara|| VHL|| 27|| 8|| 7|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||10 ||1 ||2 ||3 || 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| CSK VVS Samara || VHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||31|| 5|| 9|| 14|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL ||2 || 3|| 0|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 59|| 5|| 9|| 14|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 36|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Vitiaz || KHL || 13|| 0|| 2|| 2|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || HC Prešov || Extraliga slovaque || || || || || ||

Références 

Naissance en mars 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Dinamo Balachikha
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Vitiaz